Se han producido dos batallas en este puente, las cuales han sido decisivas para configurar la España del siglo XIX. Una durante la Guerra de la Independencia contra los franceses a principios de siglo, y otra en su segunda mitad, en la Revolución de 1868:

Batalla del puente de Alcolea (1808);
Batalla del puente de Alcolea (1868).